Gminy w USA:
 Lake Williams (ang. Lake Williams Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Lake Williams (ang. Lake Williams Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean